Петах-Тіква — місто в Ізраїлі.
 23011 Петах — астероїд.